Браст () — английская фамилия.

Известные носители фамилии 
 Браст, Барри (род. 1983) — канадский хоккеист, вратарь.
 Браст, Стивен (род. 1955) — американский писатель.